Виктор Березовский:
 Березовский, Виктор Антонович (1904—1973) — советский военный деятель, полковник.
 Березовский, Виктор Борисович (род. 1951) — советский и украинский оператор-постановщик.